2-й корпус — наименование военного корпуса в вооружённых силах различных государств.

Авиационные корпуса 
 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный
Брянский корпус
 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный
Львовский корпус
 2-й гвардейский истребительный авиационный Ленинградский корпус ПВО
 2-й смешанный авиационный Сталинградский корпус
 2-й штурмовой авиационный Смоленский Краснознамённый корпус

Армейские и стрелковые корпуса 
 2-й армейский корпус (ВСЮР)
 2-й Азовский корпус (РПАУ)
 2-й армейский корпус (вермахт)
 2-й армейский корпус (ЛНР)
 2-й армейский корпус (Российская империя)
 2-й гвардейский корпус (Российская империя)
 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейский корпус (Российская Федерация)
 2-й армейский корпус (СССР)
 2-й Кавказский армейский корпус (Российская империя)
 2-й Сибирский армейский корпус (Российская империя)
 2-й Степной Сибирский корпус (Сибирская армия)
 2-й Туркестанский армейский корпус (Российская империя)
 2-й ударный армейский корпус (Югославия)
 2-й стрелковый корпус (1-го формирования)
 2-й стрелковый корпус (2-го формирования)
 2-й армейский корпус (Великая армия)
 2-й армейский корпус (Армия Германии)
 2-й армейский корпус (Босния и Герцеговина)
 2-й гвардейский стрелковый корпус

Механизированные и танковые корпуса 
 2-й механизированный корпус (1-го формирования)
 2-й механизированный корпус (2-го формирования)
 2-й танковый корпус СС
 2-й танковый корпус (СССР)
 2-й гвардейский танковый Тацинский Краснознамённый ордена Суворова корпус
 2-й гвардейский механизированный Николаевско-Будапештский Краснознамённый ордена Суворова корпус

Парашютные корпуса 
 2-й парашютный корпус (вермахт)

Корпуса ПВО 
 2-й корпус ПВО (1-го формирования)
  2-й корпус ПВО (2-го формирования) 
  2-й корпус ПВО (1960)

Кадетские корпуса 
 2-й кадетский корпус (Российская империя)

Кавалерийкие корпуса 
 2-й гвардейский кавалерийский Померанский Краснознамённый ордена Суворова корпус